Acme může být:

 Acme (Indiana) – vesnice v Indianě
 Acme (Pensylvánie) – vesnice v Pensylvánii
 Acme (Washington) – obec ve Washingtonu
 Acme (firma) – firma vyrábějící píšťalky
 Acme Corporation – fiktivní společnost z kreslených grotesek studia Looney Tunes
 Acme (textový editor) – editor pro operační systém Plan 9 from Bell Labs
 zkratka z Automated Certificate Management Environment – protokol pro automatizovanou výměnu počítačových certifikátů